Санта Роса, Санта Роса де Лима има више значења:

 Санта Роса, Санта Роса де Лима (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Роса, Санта Роса де Лима (Маскану), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику